El término ANDI, una sigla, alude, en esta enciclopedia:

a ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, en Colombia;
a ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes, en México.